Abdulkadir Hassan Haile (Mogadishu, 1975. július 10. –) szomáliai nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása testnevelő tanár.

Pályafutása
Játékvezetésből 1992-ben Mogadishuban vizsgázott. Vizsgáját követően a Mogadishui Labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Szomáliai Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) minősítésével 1995-től az 1. Divízió bírója. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói, majd 4. bírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 2012-ben visszavonult.

Nemzetközi játékvezetés 
A Szomáliai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2002-től tartja nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott, valamint kelet- és közép-afrikai Kupa, CAF-bajnokok ligája klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített. A  nemzetközi játékvezetéstől 2012-ben tanulmányai miatt búcsúzott.

Források 
 
 

Szomáliai labdarúgó-játékvezetők
1975-ben született személyek
Élő személyek